Теннис на XXV летних Олимпийских играх

Медалисты

Страны 

Бельгия, Бразилия, Индия, Мексика, Румыния и Чехословакия по одному разу попадали в ¼ финала (0,75 очка).
Условные очки считаются по схеме: 1 место — 7, 2 место — 5 … 6 место — 1.

Результаты 
Победители поединков выделены жирным, медалисты — цветом медали.

Женщины. Одиночный разряд

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Женщины. Парный разряд

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Мужчины. Одиночный разряд

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Мужчины. Парный разряд

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Навигация 

Испания
Соревнования на летних Олимпийских играх 1992